Hettinger kan syfta på:

 Franz Hettinger (1819–1890), tysk teolog
 Hettinger, North Dakota

Se även 
 Hettinger County